

Liedjes 
Ramblin' man (Hank Williams) (1951) een lied van Hank Williams sr., met covers van Hank Williams III en The Melvins in 1999
Ramblin' man (The Allman Brothers Band) (1973), een lied van The Allman Brothers Band
Ramblin' man (Pennington)" (1967) een lied van Ray Pennington, gecoverd door Waylon Jennings (als I'm a ramblin' man) (1974) en Jack Jersey (1979)

Muziekalbums 
 The ramblin' man (1974), muziekalbum van Waylon Jennings
 Ramblin' man (Hank Williams III) (2014), muziekalbum van Hank Williams III